Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut ist der Titel von:

 Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut (Film), Schlagerfilm von Hans Billian aus dem Jahr 1965
 Ich kauf’ mir lieber einen Tirolerhut (Lied), Schlager von Billy Mo aus dem Jahr 1962